Cédric Lewandowski (né en 1969), homme politique français ;
 Eduard Lewandowski (né en 1980), joueur russo-allemand de hockey sur glace ;
Gina Lewandowski, (née en 1985), joueuse américaine de soccer ;
 Grzegorz Lewandowski (né en 1969), joueur polonais de football ;
 Janusz Lewandowski (né en 1951), économiste et homme politique polonais ;
 Jean Lewandowski (décédé en 1997), joueur français de football ;
 Louis Lewandowski (1821-1894), compositeur allemand ;
 Marcin Lewandowski (né en 1987), athlète polonais spécialiste du 800 mètres ;
 Mariusz Lewandowski (né en 1979), joueur polonais de football ;
 Michel Lewandowski (1914-1990), joueur français de football, d'origine polonaise ;
 Rafael Lewandowski (né en 1969), réalisateur polonais ;
 Robert Lewandowski (né en 1988), joueur polonais de football ;
 Sascha Lewandowski (1971-2016), entraîneur allemand de football.